Péju ist der Familienname folgender Personen:

 Élie Péju (1901–1969), französischer Journalist und Mitglied der Résistance
 Marcel Péju (1922–2005), französischer Journalist
 Pierre Péju (* 1946), französischer Schriftsteller